Salvy est un nom propre qui peut désigner :

 Salvy, évêque d'Albi fêté le 10 septembre,
 Firmin Salvy (1815-1881), homme politique français.
 Gérard-Julien Salvy (1947), historien de l'art spécialiste du Caravage,
 Sarah-Jeanne Salvy (1976-), psychologue et actrice québécoise.